3. ŽNL Istarska  sezoni 2016./17. predstavlja 3. rang županijske lige u Istarskoj županiji, te ligu sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Liga je bila podijeljena na dvije skupine - Jug s 12 klubova i Sjever sa 16 klubova. Prvaci su bili Plomin u južnoj i Kaštelir Labinci u sjevernoj skupini.

Jug

Sudionici 
 Arne Peruški
 Barban 2013
 Cement Koromačno 
 Jedinstvo Bale
 Kanfnar
 Manjadvorci 
 Marčana
 Plomin
 Polet Snašići
 Pomorac Krnica
 Raša 1938
 Štinjan Pula

Ljestvica

Rezultaska križaljka

Sjever 
Liga igrana po skupinama u dva dijela. U prvom dijelu igrane dvije skupine po osam klubova (Sjever A i Sjever B) dvokružnim liga-sustavom (14 kola). Prve četiri momčadi iz obje skupine su se plasirale u drugi krug u Sjever I gdje su razigravali za prvaka, a igrano je vostrukim liga-sustavom (osam kola) protiv klubova iz druge skupine, uz prenesene međusovbne rezultate. Klubovi od 5. do 8. mjesta u skupinama Sjever A i Sjever B su igrali razigravanje u skupini Sjever II jednokružno protiv klubova iz druge skupine, uz prenesene međusobne rezultate.

Sudionici 
 Babići
 Dinamo Sveta Marija na Krasu
 Galeb Juricani
 Grožnjan-Oprtalj 
 Istra Tar 
 Kaštelir Labinci
 Livade
 Marušići 
 Moela Umag 
 Momjan 1947
 Montraker Vrsar
 Petrovija
 Savudrija
 Sveti Lovreč
 Višnjan
 Vižinada

Prvi dio sezone 
 - plasirali se u skupinu "Sjever I" (za 1. do 8. mjesto) 
. plasirali se u skupinu "Sjever II" (za 9. – 16. mjesto)

Sjever A 
Ljestvica

Rezultatska križaljka

Sjever B 

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Drugi dio sezone

Sjever I 

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Sjever II 

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Poveznice 
 3. ŽNL Istarska
 1. ŽNL Istarska 2016./17.
 2. ŽNL Istarska 2016./17.
 Kup Nogometnog saveza Županije Istarske 2016./17.
 Nogometni savez Županije Istarske 
 nsz.hr, 3. ŽNL Jug 
 nszi.hr, 3. ŽNL Sjever A 
 nszi.hr, 3. ŽNL Sjever B 
 nszi.hr, 3. ŽNL Sjever I 
 nszi.hr, 3. ŽNL Sjever II 
 nszi.hr, Bilteni

Izvori 
<small>
 nszi.hr, 3. ŽNL Istarska seniori Jug 2016./17. , pristupljeno 29. svibnja 2017.  
 nszi.hr, Bilten NS Istarske županije, Natjecateljska godina 2016./2017., br. 44 (367/2017), objavljeno 24. svibnja 2017., preuzeto 29. svibnja 2017. 
 nszi.hr, 3. ŽNL Istarska seniori Sjever A 2016./17. , pristupljeno 29. svibnja 2017.  
 nszi.hr, 3. ŽNL Istarska seniori Sjever B 2016./17. , pristupljeno 29. svibnja 2017.  
 nszi.hr, Bilten NS Istarske županije, Natjecateljska godina 2016./2017., br. 37 (227/2017), objavljeno 5. travnja 2017., preuzeto 29. svibnja 2017. </ref> ŽNS Istarski, Bilten  
 nszi.hr, 3. ŽNL Istarska seniori Sjever I 2016./17. , pristupljeno 29. svibnja 2017., 2. lipnja 2017. 
 nszi.hr, Bilten NS Istarske županije, Natjecateljska godina 2016./2017., br. 45 (374/2017), objavljeno 31. svibnja 2017., preuzeto 2. lipnja 2017. 
 nszi.hr, 3. ŽNL Istarska seniori Sjever II 2016./17. , pristupljeno 29. svibnja 2017., 2. lipnja 2017.  
 nszi.hr, Bilten NS Istarske županije, Natjecateljska godina 2016./2017., br. 43 (348/2017) , objavljeno 17. svibnja 2017., preuzeto 2. lipnja 2017. 
 nszi.hr, Bilten NS Istarske županije, Natjecateljska godina 2016./2017., br. 47 (383/2017), objavljeno 9. lipnja 2017., preuzeto 18. lipnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 7. rang - 3. ŽNL
 </small> 

 2016-17
Istarska-3